Эшли Барти и Деми Схюрс — победительницы турнира.

Посев 
Четверо первых сеянных дуэта начинают турнир со второго раунда.

  Елена Веснина /  Екатерина Макарова (Отказ)
  Андреа Сестини Главачкова /  Барбора Стрыцова (Финал)
  Тимея Бабош /  Кристина Младенович (Четвертьфинал)
  Габриэла Дабровски /  Сюй Ифань (Четвертьфинал)
  Бетани Маттек-Сандс /  Латиша Чан (Первый раунд)
  Барбора Крейчикова /  Катерина Синякова (Первый раунд)
  Андрея Клепач /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Первый раунд)
  Эшли Барти /  Деми Схюрс (Титул)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира

Открытый чемпионат Италии по теннису 2018